Керак:

Керак — река в Амурской области, приток Уркана.
Керак — река в Амурской области, приток Ялтулака.
Керак — река в Амурской области, приток Большого Эльгакана.
Керак — река в Республике Саха, приток Большого Нимныра.
Керак — остановочный пункт Забайкальской железной дороги в Амурской области.
Эль-Карак (Керак) — город в Иордании.